Grottole ima više značenja:
 Grottole, Benevento
 Grottole, Matera
 Grottole, Potenza